A Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV) é um organismo filiado à Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), que tutela as competições e clubes na ilha de São Vicente. A sede está localizada na cidade de Mindelo, no Estádio Municipal Adérito Sena.

História
A ARFSV foi fundada em 1985.

Clubes afiliados
Académica (Mindelo)
GD Amarante
Batuque FC
Castilho (Mindelo)
SC Corinthians São Vicente (Mindelo)
FC Derby
Falcões do Norte
SC Farense de Fonte Filipe
CS Mindelense
 ADCR Ponta do Pom (ou Ponta d' Pom e Ponta Pon)
SC Ribeira Bote
 Salamansa

Competições
A Associação Regional de Futebol de São Vicente  (ARFSV) organiza os campeonatos regionais de futebol, basquete, atletismo e futsal.

Ligações externas
 Site Oficial da Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV)

Associações de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de São Vicente
Desporto de Cabo Verde
Fundações em Cabo Verde em 1985
Mindelo (Cabo Verde)